Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu na 200 metrów – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu na 200 metrów.

Bieg na 200 m mężczyzn jest rozgrywany na mistrzostwach kraju od ich pierwszej edycji, która miała miejsce w lipcu 1920 roku we Lwowie. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik warszawskiej Polonii Janusz Habich, który uzyskał wynik 24,2 s. Uzyskany przez niego wynik był gorszy od ustalonego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki minimum uprawniającego do startu w igrzyskach olimpijskich w Antwerpii w związku z czym nie został wówczas uznany mistrzem kraju (tytuł ten przyznawano w 1920 tylko zawodnikom, którzy osiągnęli wyniki lepsze od minimum olimpijskiego). Mimo to według obecnych zasad PZLA wszyscy zwycięzcy mistrzostw z 1920 noszą tytuły ówczesnych mistrzów Polski. 

Najbardziej utytułowanym zawodnikiem wśród startujących w mistrzostwach Polski jest Marcin Jędrusiński, który zdobył sześć złotych i dwa srebrne medale krajowego czempionatu. Sześć złotych, ale tylko jeden srebrny zdobył Marian Foik. Więcej medali od nich (po dziewięć), ale tylko po pięć złotych posiadają Leszek Dunecki i Marcin Urbaś.

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w biegu na 200 metrów wynosi 20,43 i został ustanowiony przez Marcina Jędrusińskiego podczas mistrzostw w 2002 w Szczecinie. Podczas mistrzostw w 2003 Jędrusiński przebiegł dystans 200 metrów w czasie 20,38 sekundy, jednak przy nieprzepisowym wietrze (powyżej 2 m/s).

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 128 sprinterów. Najwięcej złotych medali – 6 – wywalczyli Marcin Jędrusiński i Marian Foik, a najwięcej medali – dziewięć – Marcin Urbaś i Leszek Dunecki. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce